Adalberto Baldoni – giornalista e saggista italiano
 Antonio Baldoni – calciatore italiano
 Emily Baldoni, nata Foxler – attrice svedese
 Enzo Baldoni – giornalista italiano
 Justin Baldoni – attore statunitense
 Maria Luisa Baldoni – politica italiana
 Pompeo Baldoni – politico italiano
 Rutilio Baldoni – calciatore italiano
 Sandro Baldoni – regista e sceneggiatore italiano